Чемпионат СССР по баскетболу 1960 являлся 21 чемпионатом СССР по баскетболу среди женских команд. Впервые чемпионом СССР стала рижская ТТТ.

Регламент турнира 
Чемпион определялся в результате 2-х кругового турнира: 
 первый круг проводился в 2 тура: 1 тур по шесть команд в двух городах, 2 тур в одном городе для всех 12 команд.

 второй круг с разъездами с 1 июля по 30 августа 1960г.

 Команды, занявшие 11-е и 12-е места, покидают класс «А». Вместо них в чемпионате 1961 года будут участвовать по 4 победителя финальных соревнований класса «Б». Если в число 4-х лучших класса «Б» попадут команды из Москвы, Ленинграда или республики, имеющие в классе А» две и более команд, право на повышение получают команды, занявшие следующие места. В этом случае команды из Москвы, Ленинграда или республики получают право играть переходные игры со своими земляками, наименее успешно выступившими в классе «А».

Правила проведения чемпионата 
 В каждой команде заявлено не больше 11 игроков, плюс один может быть взят из другой команды то же города, причём рост баскетболистки должен не менее 180 см.

 При равенстве очков у двух команд, предпочтение даётся команде которая имеет лучший процент забитых штрафных очков в играх между собой. При равенстве очков у трёх и более команд преимущество получает та, которая имеет большее количество побед в играх между собой.
 Были введены изменения и дополнения в протоколы баскетбольных соревнований. Впервые в протоколах стали указываться сведения о попытках забросить мяч и сколько бросков достигли целей, это касалось и штрафных бросков. Также указывалось количество мячей, которыми овладевали команды после отскока от щита.

Команды — участницы

Результаты

1 круг

1 тур 
Турнир проводился в трёх городах: Ленинграде, Тарту и Москве.
 

Самая результативная этапа стала Юрате Дактарайте (КПИ) – 76 очков, также специальные призы получили: Григорян (ГПИ (Т)) – за точные передачи, Галина Руцинская (Динамо (К)) – штрафные очки (19 из 21), Скайдрите Смилдзиня (ТТТ) – подбор (54)

2 тур 
Турнир проводился в Киеве.

По итогам турнира лучшие игроки были награждены призами: 
 за результативность – Галина Ярошевская (ЭЛЗ) и Н. Остапенко (Динамо (К);
 за эффективное попадание в штрафных бросках – Юрате Дактарайте (КПИ);
 за наилучший подбор – Людмила Никитина (Буревестник).

2 круг

Турнирная таблица

Итоговое положение 

 4.  Динамо (М)  
 5.   КПИ  
 6.   Буревестник 
 7.   ЭЛЗ   
 8.   С и М 
 9.   ГПИ (Т)  
 10.   ГПИ (Р)  
 11.   Динамо (К) 
 12.   СКИФ

Примечания

Литература 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9
 Контуры будущего // Спортивные игры. 1961. № 1. с. 7.

Ссылки 
 Информация на сайте slamdunk.ru

Чемпионат СССР по баскетболу
1960 год в баскетболе
Спорт в СССР в 1960 году